Это — список самых ярких звёзд в созвездии Феникс. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Феникс (созвездие)
Феникс